Улієш () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Улієш () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Улієш.
 Улієш () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Гурасада.
 Улієш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ричу.